Тарбагатайський район — адміністративний район, Східноказахстанська область, Казахстан
 Тарбагатайський район — муніципальний район, Бурятія, Росія

Див. також 
 Тарбагатай